Emo van Bloemhof (circa 1175-1237), abt in Wittewierum
 Emo Verkerk, beeldend kunstenaar
 Emo (subcultuur), een hedendaags jongerencultuur
 Emocore, een muziekgenre met wortels in de hardcore punk
 Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO), een overslagbedrijf in Rotterdam
 Exposition Mondiale de La Machine Outil (EMO), een grote internationale beurs voor metaalbewerkingsmachines en gereedschappen die gehouden wordt in Hannover en Milaan
 Electrische Machine Onderneming, dochteronderneming van EMF Dordt